Roudeix est un patronyme français qui peut faire référence à :

Personnalités 

 Sandrine Roudeix (1974-), écrivaine , scénariste et photographe française ;
 Bernard Thomas-Roudeix (1942-), peintre, sculpteur, céramiste et graveur français.

Patronyme français